Koulunsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Koulunsaari (ö i Egentliga Tavastland), Tavastehus, 
 Koulunsaari (ö i Norra Österbotten), Oulunkaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar